Зачем умирать за Данциг? (, ) — французский антивоенный политический лозунг, направленный против вмешательства Франции во Вторую мировую войну и оказания Польше военной помощи. Появился после публикования одноимённой статьи Марселя Деа.

Статья 
4 мая 1939 года в парижской газете  была опубликована статья неосоциалиста Марселя Деа «Умирать за Данциг?» (). В статье приводился текст ультиматума, направленного Германией против Польши с требованием передачи Вольного города Данцига в состав Германии. Деа выступал против вмешательства Франции в этот территориальный спор и выступления на стороне Польши, аргументировав тем, что это противоречит интересам Франции, а Гитлер после присоединения Данцига якобы умерит свои аппетиты. Деа обвинил поляков в истеричном поведении и втягивании Европы в ненужную войну, призвал французов не проливать кровь за безответственных, по его мнению, польских политиков, и выразил сомнения в способности Польши вести хоть какую-либо продолжительную войну.

Критика

Одобрение 
Согласно историку Каролю Гурскому, статья Марселя Деа обрела некоторую популярность во Франции и за границей: в самой Франции её поддержали представители интеллигенции, радикальных правых и изоляционистов, хотя большинство жителей Франции (а именно 76 %) не поддержали предложение Деа не вмешиваться в войну. Генри Киссинджер утверждал, что фраза деморализовала французов в 1940 году, однако это оспаривается историком Дэвидом Гордоном, который считает, что к тому времени она была на периферии общественного внимания. В Великобритании лозунг был подхвачен правыми партиями, во главе которых была . Подобной фразой не брезговали и немецкие пропагандисты во время Странной войны.

Осуждение 
Большинство жителей Франции осудили подобное предложение Деа: в правительстве, начиная от премьер-министра Эдуара Даладье и заканчивая министром иностранных дел Жоржа Бонне, утверждали, что лозунг противоречит интересам французов, поддерживавших союз Польши и Франции. В самой же Польше статью встретили с негодованием, переведя лозунг под названием «Умирать за Гданьск» () и превратив его в грубую логическую ошибку и заодно в неоспоримый аргумент против военного вмешательства. Польские источники и сейчас в большинстве своём утверждают, что данные опроса по поддержке лозунга Деа были сфальсифицированы, а французы и британцы целиком и полностью поддерживали невмешательство в польскую кампанию, хотя в самой Польше к единому мнению на этот счёт до сих пор не пришли. В польском языке эта фраза используется и по настоящее время во время политических дискуссий, равно как и в английском и французском языках.

В годы правления режима Виши Деа пошёл на сотрудничество с нацистами, ожидая от них поддержки своей политической партии, более радикальной по сравнению с режимом Виши. В 1945 году он бежал в Италию, скрылся в монастыре и оттуда больше не возвращался, тем самым избежав суда.

См. также 
 Западное предательство

Примечания

Литература 
 

Политические лозунги Франции
Данциг
Франция во Второй мировой войне
Политические лозунги Второй мировой войны
1939 год во Франции
Пропаганда во Франции